Dukuhlo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Dukuhlo, Tegal, by, Jawa Tengah, 
 Dukuhlo, Brebes, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar